Оникиенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Оникиенко, Владимир Васильевич (1923—2013) — советский и украинский учёный-экономист.
 Оникиенко, Лидия Семёновна (1921—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Оникиенко, Сергей Григорьевич — украинский актёр, каскадер, постановщик трюков; руководил продюсерской компанией «Синема-Киев».

См. также 
 Оникиевка